Dioclea steht für:

 Dioclea (eigentlich Doclea bzw. Doklea), eine antike Stadt in Dalmatien, Geburtsort des Diokletian, im Mittelalter Duklja, Hauptstadt des gleichnamigen mittelalterlichen Fürstentums, 3 km nördlich vom heutigen Podgorica, Hauptstadt von Montenegro
 Titularbistum Dioclea, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche 
 Dioclea, eine Pflanzengattung in der Tribus Phaseoleae innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae)